El Torneig de Doha 2011 també és conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2011, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 3 i el 8 de gener del 2011 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011